Valgus (aandoening): een standafwijking van een ledemaat
 Valgus (geslacht): een geslacht van kevers